Hubert Hurkacz era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare.

In finale Philipp Kohlschreiber ha sconfitto Emil Ruusuvuori con il punteggio di 7-65 4-6 6-3.

Teste di serie 

  Ugo Humbert (terzo turno)
  Andreas Seppi (secondo turno)
  Jannik Sinner (secondo turno)
  Philipp Kohlschreiber (campione)
  Steve Johnson (quarti di finale)
  Jaume Munar (quarti di finale)
  Soon-woo Kwon (quarti di finale)
  Dominik Koepfer (quarti di finale)

  Marcos Giron (secondo turno) 
  Henri Laaksonen (terzo turno) 
  Brayden Schnur (secondo turno) 
  Norbert Gombos (secondo turno) 
  Taro Daniel (terzo turno) 
  Evgeny Donskoy (semifinale) 
  Denis Kudla (semifinale) 
  Peter Gojowczyk (terzo turno)

Qualificati 

  Daniel Elahi Galan (secondo turno)

  Harry Bourchier (terzo turno)

Lucky loser 

  Zhe Li (terzo turno)

Wildcard 

  Matthew Ebden (primo turno)
  Jason Kubler (primo turno)
  Max Purcell (primo turno)

  Aleksandar Vukic (secondo turno) 
  Akira Santillan (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Canberra Challenger 2020
ATP Challenger Tour 2020